Лео — фамилия. Известные носители:
* Лео (Бабаханян, Аракел Григорьевич) (1861—1932) — армянский советский историк, публицист и педагог.
 Лео, Алан (1860—1917) — британский астролог, писатель и теософ.
 
 Лео, Генрих (1799—1878) — немецкий историк и педагог.
 Лео, Жан-Пьер (род. 1944) — французский актёр.
 Лео, Леонардо (1694—1744) — итальянский композитор.
 Лео, Мелисса (род. 1960) — американская актриса.
 Лео, Нина Николаевна (1913—2002) — советская теннисистка и теннисный тренер.
 Лео, Юлиуш (1861—1918) — австро-венгерский политик, экономист, юрист и педагог, доктор права.

См. также 
 Лео
 Кейт и Лео
 Лео (собака)